Плума Идалго има више значења:

 Општина Плума Идалго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Плума Идалго (Плума Идалго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику